Freeport (Illinois)
 Freeport (Kalifornija)
 Freeport (Teksas)